Doubell ist der Familienname folgender Personen:

 Ralph Doubell (* 1945), australischer Leichtathlet
 Stacey Doubell (* 1987), südafrikanische Badmintonspielerin